Подіум:

 Подіум () — піднесення у вигляді доріжки від 50 до 100 метрів завдовжки для показу моди.
 Подіум — прямокутна піднесена платформа зі сходами з одного боку і прямовисними іншими сторонами. В інтер'єрі — піднесена ділянка підлоги.
 Подіум () — піднесення для вручення нагород, а також місце для виступу ораторів і артистів перед масовою аудиторією. В українській мові в цьому значенні зазвичай використовуються слова «п'єдестал» і «трибуна» відповідно.
 Подіум — висока тумба для публічної демонстрації всіляких виставкових виробів, історичних цінностей, коштовностей (як правило, під ковпаком і небиткого скла) або дорогого товару в магазинах (включаючи зону вітрин).
 Подіум — в автоспорті майданчик, на якому проводиться вшанування переможця, а також двох інших гонщиків, які прийшли слідом за ним — на «подіумних позиціях» (або простіше — «подіум»). У українській мові звичайно в цьому значенні використовується слово «п'єдестал».
 «Подіум» () — американський художній фільм про моду, що вийшов у 1996 році.
 «Подіум» — українське реаліті-шоу про молодих дизайнерів, адаптація американського шоу Project Runway.

Посилання